Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 5 au .

Eléni Daniilídou remporte le simple dames. En finale, elle bat Ashley Harkleroad, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mervana Jugić-Salkić et Jelena Kostanić.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2004)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2004
Tennis en janvier 2004